MMII puede referirse a:

 en anatomía humana al miembro inferior
 en numeración romana al año 2002